Алтенштат може бити:
 Алтенштат (Хесен), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Ветерау.
 Алтенштат (Илер), град у њемачкој савезној држави Баварска у округу Ној-Улм.
 Алтенштат (Горња Баварска), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Вајлхајм-Шонгау.